Créteur est un nom de famille notamment porté par :

 Charles Créteur (1924-), footballeur français
 Monique Créteur (1931-), femme de théâtre et actrice française